Karlaman (rus. Карлама́н, baškirski: Ҡарлыман, Ҡарламан) – rijeka u Gafurijskom rajonu Baškiriji u Rusiji, desni pritok rijeke Zigana.

Pritoci Karlamana 
 Medvežij
 Karlamanka

Topografske karte 
 List karte N-40-XXI. Mjerilo: 1: 200 000 

Porječje Belaje
Rijeke u europskom dijelu Rusije